Ребро в геометрии — отрезок, соединяющий две вершины многоугольника или многогранника (в размерностях 3 и выше). В многоугольниках ребро является отрезком, лежащим на границе и чаще называется стороной многоугольника. В трёхмерных многогранниках и в многогранниках большей размерности ребро — это отрезок, общий для двух граней. Отрезок, соединяющий две вершины и проходящий через внутренние или внешние точки, ребром не является и называется диагональю.

Связь с рёбрами графа 
Любой многогранник может быть представлен его рёберным , то есть графом, вершинами которого служат геометрические вершины многогранника, а рёбра графа соответствуют геометрическим рёбрам. И обратно, графы, являющиеся скелетами трёхмерных многогранников по теореме Штайница — то же самое, что вершинно k-связные планарные графы.

Число рёбер в многограннике 
Любая поверхность выпуклого многогранника имеет эйлерову характеристику

 

где  — число вершин,  — число рёбер, а  — число граней. Это равенство известно как формула Эйлера. Таким образом, число рёбер на 2 меньше суммы числа вершин и граней. Например, куб имеет 8 вершин и 6 граней, а потому (по формуле) 12 рёбер.

Инцидентность другим граням 
В многоугольнике в каждой вершине сходятся два ребра (стороны). По теореме Балинского по меньшей мере  рёбер сходятся в каждой вершине -мерного выпуклого многогранника.
Аналогично, в трёхмерном многограннике в точности две двумерные грани имеют общее ребро, в то время как в многогранниках более высоких размерностей общее ребро могут иметь три и более двумерных граней.

Альтернативная терминология 
В теории выпуклых многогранников высоких размерностей (свыше 3) фасета (сторона -мерного многогранника) — это -мерная грань. Таким образом, рёбра (стороны) многоугольника являются также фасетами (для трёхмерных многогранников фасетами будут грани).

См. также

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 . См., в частности, теорему 3, стр. 176.

Ссылки 
 Olshevsky, George. «Edge». Glossary for Hyperspace. Архивировано с оригинала 4 февраля 2007.
 
 

Многомерная евклидова геометрия
Многогранники
Элементарная геометрия